Breuil steht für:

Breuil-Cervinia, einen Ort der italienischen Gemeinde Valtournenche im Aostatal
einen baskischen Käse, siehe Breuil (Käse)
Breuil (Marne), umbenannte französische Gemeinde im Département Marne (siehe Breuil-sur-Vesle)
Breuil (Somme), französische Gemeinde im Département Somme
Breuil-le-Vert, französische Gemeinde im Département Oise
Breuil-Magné, französische Gemeinde im Département Charente-Maritime
Breuil-sur-Vesle, französische Gemeinde im Département Marne
Trosly-Breuil, französische Gemeinde im Département Oise 

Breuil ist der Familienname folgender Personen:
Geoffroy du Breuil († 1184), französischer Chronist
Christophe Breuil (* ?), französischer Mathematiker
Henri Breuil (1877–1961), französischer Prähistoriker

Siehe auch:
 Le Breuil
 Breul
 Bruil